Wilhelm Zimmermann peut faire référence à :
 Wilhelm Zimmermann (1807-1878), théologien protestant allemand ;
 Wilhelm Zimmermann (1948), prélat catholique allemand.